Арсеније „Арса” Милошевић (Пљевља, 28. јун 1931 — Београд, 19. мај 2006) је био југословенски и српски редитељ и сценариста.

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1957. || Орфеј || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1963. || Викенд у небо (ТВ филм) || /
|-
| 1965. || Гост из Париза — Жан Клод Паскал || /
|-
| 1965. || Пева се у свету (ТВ филм) || /
|-
| 1967. || Офелија (ТВ серија) || /
|-
| 1967. || Дежурна улица (ТВ серија) || /
|-
| 1968. || Тим који губи (ТВ филм) || /
|-
| 1968 1969. || Сачулатац (ТВ серија) || /
|-
| 1969. || Покојник (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1970. || Максиметар (ТВ серија) || /
|-
| 1970. || Слики на дрво (ТВ филм) || /
|-
| 1972. || Развојни пут Боре Шнајдера (ТВ филм) || /
|-
| 1973. || Јунак мог детињства || /
|-
| 1979. || Махагони || /
|-
| 1979. || Јоаким (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1980. || Одбрана Пере Тодоровића (ТВ филм) || /
|-
| 1980. || Теби моја Долорес (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1980. || Сунце (ТВ кратки филм) || /
|-
| 1981. || У агонији (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Паштровски витез (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Дон Жуан се враћа из рата (ТВ филм) || /
|-
| 1982. || Казивања || /
|-
| 1983. || Мајка Вукосава пише говор (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Поетеса (ТВ филм) || /
|-
| 1985. || Мушица (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Јазавац пред судом (ТВ филм) || /
|-
| 1988. || Како засмејати господара (ТВ филм) || /
|-
| 1989. || Плави, плави! || /
|-
| 1989. || Сумњиво лице (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1990. || Покварењак (ТВ кратки филм)|| /
|-
| 1996. || Шума || /
|}

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е_
|-
| 1961. || Звезда Звезда || /
|-
| 1961. || Срећа у торби || /
|-
| 1961. || На тајном каналу (ТВ серија) || /
|-
| 1964. || Огледало грађанина Покорног (ТВ серија) || /
|-
| 1964. || На место, грађанине Покорни! || /
|-
| 1965. || Лицем у наличје (ТВ серија) || /
|-
| 1966. || Црни снег (ТВ серија) || /
|-
| 1967. || Златна праћка || /
|-
| 1969. || Бог је умро узалуд || /
|}

Сценариста 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!1970
!1980
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | ТВ филм
|0
|0
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | ТВ серија
|0
|0
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|0
|0
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|0
|1
|1
|3
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1957. || Орфеј || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е
|-
| 1976. || Музика кроз векове || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Паштровски витез (ТВ филм) || /
|}

уредник 
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
!
!1950
!1960
!Укупно
|-
! style="text-align:left;" | Кратки филм
|1
|0
|1
|-
! style="text-align:left;" | Кратки документарни филм
|0
|1
|1
|-
! style="text-align:left;" | Укупно
|1
|1
|2
|}

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1957. || Орфеј || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.е
|-
| 1964. || À пропос де гуерре || /
|}

Глумац 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1957. || Бела марамица (Кратки филм) || /
|}

Продуцент 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1976. || Музика кроз векове (ТВ серија)|| /
|}

Спољашње везе 
 
Гилгамеш, либрето

Рођени 1931.
Умрли 2006.
Српски сценаристи
Југословенски редитељи
Југословенски сценаристи
Пљевљаци
Срби у Црној Гори
Српски филмски редитељи
Српски телевизијски редитељи